Schmacke ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Schmacke (* 1963), deutsche Installationskünstlerin, Bildhauerin und Dozentin
 Michael Schmacke (bl. 2008), Kameramann
 Norbert Schmacke (* 1948), deutscher Arzt
 Rüdiger-Felix Schmacke (20. Jahrhundert), deutscher Handballspieler und -trainer